Leda može značiti:

 Leda (mitologija), kraljica Sparte u grčkoj mitologiji
 Leda (mjesec), jupiterov satelit
 38 Leda, asteroid
 Leda (rijeka), pritoka rijeke Ems
 Leda (programski jezik)
 Leda (Zapadna Australija), predgrađe grada Pertha u Zapadnoj Australiji
 Leda (drama)
 LEDA, kratica za Katalog glavnih galaksija